Valadares ist der Name mehrerer Gemeinden

in Portugal:
 Valadares (Baião), Gemeinde im Concelho de Baião
 Valadares (Monção), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Monção
 Valadares (São Pedro do Sul), Gemeinde im Concelho de São Pedro do Sul
 Valadares (Vila Nova de Gaia), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Nova de Gaia

in Brasilien:
 Governador Valadares
 Valadares (Brasilien)

Valadares ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Valadares (1934–1976), osttimoresischer Politiker
 Maria Valadares (* 1948 oder 1949), osttimoresische Politikerin

Siehe auch:
 Hospital Nacional Guido Valadares, das größte Krankenhaus Osttimors, nach Guido Valadares benannt